Villa Sagredo – villa veneta di Vigonovo, in provincia di Venezia
 Villa Sagredo – villa veneta, oggi scomparsa, di Carpenedo, in provincia di Venezia
 Ca' Sagredo – villa veneta a Conselve, in provincia di Padova